Plouhinec (en bretó Ploeneg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 4.177 habitants. Limita amb al nord-est Mahalon, al nord amb Pont-Croix, a l'oest amb Audierne i a l'est Plozévet.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del cantó de Pont-Croix